The Chaperone – film del 1909 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Chaperone – film del 1912 diretto da Stuart Kinder
 The Chaperone – film del 1974 diretto da Jourdan Alexander
 The Chaperone – film del 2011 diretto da Stephen Herek
 The Chaperone – film del 2013 diretto da Fraser Munden
 The Chaperone – film del 2018 diretto da Michael Engler